Altenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Altenbach (Bennewitz), Ortsteil der Gemeinde Bennewitz, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Altenbach, Ortsteil der Gemeinde Goldbach-Altenbach im Département Haut-Rhin (Oberelsass) in der Region Grand Est, Frankreich
 Altenbach (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenbach (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenbach (Schriesheim), Stadtteil von Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Altenbach (Thierhaupten), Weiler des Marktes Thierhaupten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Altenbach (Gemeinde Oberhaag), Katastralgemeinde der Gemeinde Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Altenbach (Wollerau), Siedlungsplatz der Gemeinde Wollerau, Bezirk Höfe, Kanton Schwyz

Gewässer:
 Altenbach (Buchsbach), linker Zufluss des Buchsbachs (zum Kocher) bei Lampoldshausen, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Altenbach, linker Teilungslauf des Ehenbachs bei Haidhof, Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Altenbach (Grabenbach), linker Zufluss des Grabenbachs (zum Wallersee) vor Henndorf am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Altenbach (Kankerbach), rechter Zufluss des Kankerbachs bei Kaltenbrunn, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Altenbach (Kanzelbach), rechter Oberlauf des Kanzelbachs bis etwa zum Ursenbacherhof, Stadtteil Ursenbach, Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Altenbach (Kürtener Sülz), rechter Zufluss der Kürtener Sülz in Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Altenbach (Main), rechter Zufluss des Mains auf der Gemeindegrenze von Markt Sulzbach am Main zur Stadt Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Altenbach (Metter), linker Zufluss der Metter nach Metterzimmern, Stadt Bietigheim-Bissingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Altenbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) bei Wolfsheck, Ortsteil Bermersbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Altenbach (Remmelbach), rechter Zufluss des Remmelbachs (zum Braunebach oder Braunenbach, zur Kyll) in der Waldgemarkung von Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Altenbach (Saggau), rechter Zufluss der Saggau (zur Sulm) durch Unterhaag, Gemeinde Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Altenbach (Schauerbach), linker Zufluss des Schauerbachs (zur Wallhalb) bei Höheinöd, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Altenbach (Söllbach), linker Zufluss des Söllbachs bei der Obermühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Altenbach (Waldangelbach), linker Zufluss des Waldangelbachs nach Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

 Altenbacher Graben, linker Oberlauf des Angerbachs (zum Roßbach, zur Isar) bis nach Salzdorf, Stadtteil Berg, kreisfreies Landshut, Bayern

Altenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Volker Altenbach (1953–2015), deutscher Geologe, Biologe und Paläontologe
 Hans-Josef Altenbach (* 1946), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Holm Altenbach (* 1956), deutscher Professor für Technische Mechanik
 Otto Altenbach (* 1948), deutscher Autorennfahrer

Siehe auch:
 Altbach (Begriffsklärung)
 Altenbacher
 Altenbeken
 Altengraben
 Alter Bach
 Alterbach
 Ollenbäke